Football Association Challenge Cup 1884–85 var den 14. udgave af Football Association Challenge Cup, nutildags bedre kendt som FA Cup. Turneringen blev afviklet som en cupturnering med deltagelse af 114 klubber. Den første kamp blev spillet den 4. eller 11. oktober 1884, og finalen blev afviklet den 4. april 1885 på Kennington Oval i London, hvor Blackburn Rovers FC i en gentagele af finalen fra året før vandt 2-0 over Queen's Park FC. Det var anden gang, at Blackburn Rovers vandt i FA Cup'en, og det var ligeledes anden gang at det skotske hold nåede finalen i turneringen.

Resultater

Første runde 

Første runde blev spillet i perioden 4. oktober – 22. november 1884 og havde deltagelse af 112 hold, der spillede om 56 pladser i anden runde, heraf stillede otte af holdene dog ikke op. Derudover var to hold, Chesterfield FC og Henley FC, oversiddere i første runde og gik dermed videre til anden runde uden kamp.

Anden runde 

Anden runde blev spillet i perioden 22. november – 27. december 1884 og havde deltagelse af 54 hold, der spillede om 27 ledige pladser i anden runde. Derudover var fire hold, Lincoln City FC, Lower Darwen FC, The Wednesday FC og Witton West End FC oversiddere i anden runde og gik dermed videre til tredje runde uden kamp.

Tredje runde 

Tredje runde blev spillet i perioden 20. december 1884 – 10. januar 1885 og havde deltagelse af 26 af de hold, der var gået videre fra anden runde, og som spillede om tretten ledige pladser i fjerde runde. Derudover var fem hold var oversiddere i denne runde, Darwen FC, Middlesbrough FC, Old Carthusians FC, Old Etonians FC og Romford FC, og de gik dermed videre til fjerde runde uden kamp.

Fjerde runde 

Fjerde runde blev spillet i perioden 17. – 24. januar 1885 og havde deltagelse af de atten hold, der var gået videre fra tredje runde.

Femte runde 

Femte runde havde deltagelse af de ni hold, der gik videre fra fjerde runde, og holdene spillede om otte ledige pladser i kvartfinalerne. Det betød, at syv af holdene, Blackburn Rovers FC, Church FC, Nottingham Forest FC, Notts County FC, Old Etonians FC, Queen's Park FC og West Bromwich Albion FC, var oversiddere i denne runde og dermed gik videre til kvartfinalerne uden kamp.

Kvartfinaler 

Kvartfinalerne havde deltagelse af de otte hold, der gik videre fra femte runde, og holdene spillede om fire ledige pladser i semifinalerne.

Semifinaler 

Semifinalerne havde deltagelse af de fire hold, der gik videre fra kvartfinalerne.

Finale

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – 1884–85 FA Cup  
 The FA – FA Cup – Past results

Noter 

Sæsoner i FA Cup
Fodbold i 1884
Fodbold i 1885